En Pologne :
 Olesno, siège du gmina d'Olesno dans le powiat d'Olesno.
 Olesno, siège du gmina d'Olesno dans le powiat de Dąbrowa.